Оливер Станисич (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Хеккен», в академии которого начал заниматься с пяти лет. Перед сезоном 2014 года перешёл в «Турсланду», выступающую во втором дивизионе, где провёл один сезон, сыграв за это время в 23 матчах и забив один гол. В декабре 2014 года стал игроком «Квидинга». Выступая в первом шведском дивизионе, принял участие в 43 встречах за два сезона.

В феврале 2017 года подписал двухлетний контракт с «Варбергом». 18 февраля в матче группового этапа кубка Швеции против «Эстерсунда» сыграл первую игру за клуб. Станисич вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. 7 мая дебютировал в Суперэттане во встрече очередного тура с «Норрбю», заменив в концовке встречи Элиаса Андерссона.

В ноябре 2018 года перешёл в другой клуб из Суперэттана — «Эргрюте», с которым также подписал контракт, рассчитанный на два года. В его составе провёл два сезона. За это время принял участие в полусотне матчей.

1 февраля 2021 года вернулся в «Варберг», выступающий теперь в Алльсвенскане. В его составе 19 апреля дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Эльфсборга», выйдя на поле на 84-й минуте вместо Альберта Эюпи. В следующей игре с «Юргорденом» Станисич вышел в стартовом составе и в конце первого тайма забил единственный мяч своей команды во встрече, что не уберегло «Варберг» от поражения со счётом 1:3.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Квидинг»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Эргрюте»